Málaga Club de Fútbol, club de futbol amb seu a la ciutat de Màlaga
 Moviment Caledonià Francès, partit polític de Nova Caledònia
 Confinament magnètic (del seu nom en anglès Magnetic Confinement Fusion), ús de camps magnètics per al control de les reaccions de fusió nuclear
 Metil cloroform, compost orgànic usat antigament com a solvent
 MCF-7 (de l'acrònim en anglès de Michigan Cancer Foundation-7), primer cultiu cel·lular de càncer de mama, obtingut el 1970
 Multimedia Container Format, format de contenidor multimèdia
 MCF també és el codi ISO 4217 del franc monegasc, antiga moneda de Mònaco